Юри Холлман ( ) — немецкий профессиональный  шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2016
 1-й  Чемпион Германии по трековым велогонкам — Командная гонка преследования (юниоры)
 2-й  Чемпионат Германии по трековым велогонкам — Индивидуальная гонка преследования (юниоры)
 2017
 4-й Чемпионат мира — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2018
 3-й  Чемпионат Германии — Командная гонка с раздельным стартом
 6-й Прогулка по тропе майора Хубаля — Генеральная классификация
 2019
 3-й  Чемпионат Германии — Индивидуальная гонка

Примечания

Ссылки 
 Холлман, Юри на FirstCycling
 Холлман, Юри Профиль на сайте 
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Германии